TPM pode se referir a:  
Total Productive Maintenance, ou "Manutenção Produtiva Total", um sistema de otimização de qualidade e custos adotado na indústria.
Trusted Platform Module, especificação para criptografia por hardware.
Tensão pré-menstrual, um sintoma físico feminino.
Tpm, revista mensal brasileira.
Tout Puissant Mazembe, clube de futebol da República Democrática do Congo.
Gestão de direitos digitais, ou technological protection measures, tecnologia para controle de mídias digitais.
Desambiguação